Массет:

 Массет — северный диалект языка хайда,
 Массет — бухта на острове Грейам,
 Массет — посёлок хайда на берегу одноимённой бухты.